Amerikai Egyesült Államok
Mannsville (Kentucky)
Mannsville (Albany megye, New York)
Mannsville (Jefferson megye, New York)
Mannsville (Oklahoma)